Antoniówka bezeichnet Dörfer in Polen:

Dörfer in der Woiwodschaft Łódź:
 Antoniówka (Kleszczów), Dorf der Gmina Kleszczów im Powiat Bełchatowski
 Antoniówka (Sławno), Dorf der Gmina Sławno im Powiat Opoczyński
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Antoniówka (Gorzków), Dorf der Gmina Gorzków im Powiat Krasnostawski
 Antoniówka (Komarów-Osada), Dorf der Gmina Komarów-Osada im Powiat Zamojski
 Antoniówka (Krynice), Dorf der Gmina Krynice im Powiat Tomaszowski
 Antoniówka (Krzczonów), Dorf der Gmina Krzczonów im Powiat Lubelski
 Antoniówka (Ostrówek), Dorf der Gmina Ostrówek im Powiat Lubartowski
 Antoniówka (Wysokie), Dorf der Gmina Wysokie im Powiat Lubelski
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Antoniówka (Jedlnia-Letnisko), Dorf der Gmina Jedlnia-Letnisko im Powiat Radomski
 Antoniówka (Policzna), Dorf der Gmina Policzna im Powiat Zwoleński